Пацерковские () — дворянский род.

Происходят от Мартына Пацёрковского, который грамотою Станислава Августа Короля Польского в 1768 году возведен в потомственное дворянство.

Описание герба 
В красном поле золотой гриф, влево, держащий перед собою охотничий рог. В навершии шлема выходит подобный же гриф с рогом как в щите.

Герб Гриф 2 (употребляют: Пацёрковские) внесен в Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 87.

Литература 
 Часть 2 Гербовника дворянских родов Царства Польского, стр. 87
 

Шляхетские роды герба Гриф